Osoby:
 Benigno Bossi – włoski malarz
 Carmelo Bossi – włoski bokser
 Elia Bossi – włoski siatkarz
 Joseph Bossi – szwajcarski piłkarz
 Marcel Bossi – luksemburski piłkarz
 Marco Enrico Bossi – włoski kompozytor
 Umberto Bossi – włoski polityk

Zobacz też:
 Bossy